Libor Hájek (né le  à Smrček, en République tchèque) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue à la position de défenseur.

Biographie

En club 
Il fait ses débuts dans l'Extraliga lors de la saison  2014-2015 en disputant 17 matchs avec le HC Kometa Brno. Il décide, par la suite, de poursuivre son développement en Amérique du Nord alors qu'il est repêché au 2e rang au total par les Blades de Saskatoon au Repêchage européen de la LCH 2015. 

À la fin de sa 2e saison avec les Blades, il signe son contrat d'entrée de 3 ans avec le Lightning de Tampa Bay, le 21 mars 2017. Il rejoint aussitôt le Crunch de Syracuse dans la LAH avec qui il obtient un essai amateur valide pour la fin de la saison 2016-2017. 

Le 26 février 2018, il est échangé aux Rangers de New York avec Vladislav Namestnikov, Brett Howden et deux choix au repêchage en retour de Ryan McDonagh et J.T. Miller. Le 3 octobre 2019, lors du match d'ouverture de la saison 2019-2020 face aux Jets de Winnipeg, il inscrit sa première aide dans la LNH sur le but de Mika Zibanejad.

Le 13 novembre 2020, il est prêté à la formation du HC Kometa Brno dans l'Extraliga tchèque. 

Le 7 septembre 2021, il signe une entente de 1 an avec les Rangers en tant qu'agent libre avec restriction. Son contrat est renouvelé à nouveau pour 1 an, le 12 juillet 2022.

Statistiques 

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2012-2013 || HC Kometa Brno U18 || Extraliga U18 ||43 ||1 ||3 ||4 ||57 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
| 2013-2014 || HC Kometa Brno U18 || Extraliga U18 ||32 ||4 ||14 ||18 ||24 ||10 ||0 ||7 ||7 ||8
|-
| 2013-2014 || HC Kometa Brno U20 || Extraliga U20 ||13 ||0 ||1 ||1 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || HC Kometa Brno U18 || Extraliga U18 ||2 ||1 ||2 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || HC Kometa Brno U20 || Extraliga U20 ||44 ||1 ||9 ||10 ||62 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2014-2015 || HC Kometa Brno || Extraliga ||17 ||0 ||1 ||1 ||2 ||7 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2015-2016 || Blades de Saskatoon || LHOu ||69 ||3 ||23 ||26 ||76 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Blades de Saskatoon || LHOu ||65 ||4 ||22 ||26 ||81 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Crunch de Syracuse || LAH ||8 ||1 ||0 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Blades de Saskatoon || LHOu ||33 ||8 ||17 ||25 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Pats de Regina || LHOu ||25 ||4 ||10 ||14 ||4 ||4 ||1 ||0 ||1 ||12
|-
| 2018-2019 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||58 ||0 ||5 ||5 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Rangers de New York || LNH ||5 ||1 ||0 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Rangers de New York || LNH ||28 ||0 ||5 ||5 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||23 ||1 ||2 ||3 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || HC Kometa Brno || Extraliga ||10 ||0 ||2 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Rangers de New York || LNH ||44 ||2 ||2 ||4 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||5 ||0 ||2 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Rangers de New York || LNH ||17 ||0 ||1 ||1 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-

| 94 || 3 || 8 || 11 || 36 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|-
| 2014 || align=left| République tchèque U17 || align="left"| Défi mondial -17 ans ||5 ||0 ||1 ||1 ||4 ||align="left"| place
|-
| 2014 || align=left| République tchèque U18 || align="left"| Memorial Ivan Hlinka -18 ans ||5 ||0 ||1 ||1 ||4 ||align="left"| médaille d'argent
|-
| 2015 || align=left| République tchèque U18 || align="left"| Championnat du monde -18 ans ||5 ||1 ||0 ||1 ||4 ||align="left"| place
|-
| 2015 || align=left| République tchèque U18 || align="left"| Memorial Ivan Hlinka -18 ans ||4 ||0 ||1 ||1 ||4 ||align="left"| place 
|-
| 2016 || align=left| République tchèque U18 || align="left"| Championnat du monde -18 ans ||5 ||0 ||2 ||2 ||6 ||align="left"| place
|-
| 2018 || align=left| République tchèque U20 || align="left"| Championnat du monde junior ||7 ||1 ||7 ||8 ||6 ||align="left"| place
|-
| 2021 || align=left| République tchèque || align=left| Championnat du monde ||8 ||1 ||2 ||3 ||2 ||align=left| place

|

Références 

Naissance en février 1998
Naissance dans la région de Pardubice
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Joueur du HC Brno
Joueur des Blades de Saskatoon
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Pats de Regina
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Rangers de New York